IVO kan syfta på:
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 IVO, förkortning för , föregångare till Fortum